Silver River peut renvoyer à:

Cours d'eau 
Canada
 Big Silver Creek, aussi appelée Big Silver River ou Silver River, se déverse dans Harrison Lake, en Colombie-Britannique, au Canada. C'est aussi une localité du même nom, à son embouchure :
 Silver River (Colombie-Britannique).

Grenade
Silver River, (Grenade).

Irlande
 Silver River (Irlande), au centre de l'Irlande, comté d'Offaly.

États-Unis
 Silver River (Floride), au centre de la Floride, USA ;
 Silver River (Keweenaw County), Michigan, se déverse dans le Lac Supérieur ;
 Silver River (Baraga County), Michigan, se jette dans Huron Bay sur le Lac Supérieur ;
 Silver River (comtés Baraga–Houghton), Michigan, affluent de la Sturgeon River.

Autres 
 La Rivière d'argent, film avec Errol Flynn, Ann Sheridan et Thomas Mitchell

Voir aussi 
 Silver River en espagnol, Río de la Plata, un fleuve d'Amérique du Sud ;
 Silver River State Park, l'ancien nom du Silver Springs State Park en Floride.